Кара-бей Чачба — владетельный князь Абхазского княжества, из рода Чачба. Старший сын Бослако Чачба, по сообщению миссионера Иоанна-Луки, бывавшего в Абхазии, Кара-бей владел северной частью Абхазии, а его брат южной.

Примечания 

Чачба — Шервашидзе